Чхандас () — одна из веданг (разделов примыкающей к Ведам пояснительной обрядовой и научной литературы), древнеиндийские трактаты по метрике, объясняющие и трактующие ведийский поэтический метр.

Литература 
 Klaus Mylius, Geschichte der altindischen Literatur, Wiesbaden 1983.
 B. van Nooten und G. Holland, Rig Veda, a metrically restored text, Department of Sanskrit and Indian Studies, Harvard University, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1994.
 E.V. Arnold, Vedic metre in its historical development, Cambridge, UP, 1905.
 H. Oldenberg, Prolegomena on Metre and Textual History of the , Berlin 1888. Tr. V.G. Paranjpe and M.A. Mehendale, Motilal Banarsidass 2005 ISBN 81-208-0986-6
 F. Max Müller, Vedic Hymns, Part I (Sacred Books of the East, Vol. 32)

Ссылки 
 Appendix II of Griffith’s translation, a listing of the names of various Vedic meters, with notes.
 Metrically Restored Text of the Rigveda

Веданги
Санскритские слова